Ванда ()  — рід сімейства орхідних.

Персоналії 
 Ванда Хедерян (1976 р.н.) — румунська гімнастка.
 Ванда Юкнайте (1949 р.н.) — литовська письменниця і драматург.
 Ванда Нара — аргентинська модель, танцівниця, телеведуча і футбольний агент

Топоніми 
 Озеро Ванда — невелике озеро в Антарктиді.
 Ванда — колишня дослідницька база Антарктики.
 Вантаа — муніципалітет у Фінляндії, відомий як Ванда шведською мовою.
 Ванда Метрополітано — багатофункціональний стадіон в Мадриді, Іспанія.

Див. також 

 Ванда () — жіноче ім'я польсько походження, проте через латинську літеру W.
Багатозначні терміни
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Багатозначні топоніми